Desa Cangaan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cangaan (administrativ by i Indonesien), Jawa Timur, 
 Desa Canga'an, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar